Moss Glen Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Vermont, Vereinigte Staaten:

 Moss Glen Falls (Granville)
 Moss Glen Falls (Stowe)